L'édition masculine 2018 du tournoi de tennis du Canada se déroule du 5 au  à Toronto sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Le tournoi fait partie de l'US Open Series. Rafael Nadal remporte l'épreuve en simple, Henri Kontinen et John Peers celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Philipp Kohlschreiber, des Argentins Leonardo Mayer et Juan Martín del Potro, du Coréen Chung Hyeon, de l'Espagnol Roberto Bautista-Agut, des Français Richard Gasquet et Gaël Monfils, de l'Italien Andreas Seppi, du Suisse Roger Federer et du Tchèque Tomáš Berdych. Ils sont respectivement remplacés par Márton Fucsovics, Benoît Paire, Mikhail Youzhny, Mirza Bašić, Mackenzie McDonald, Matthew Ebden, Frances Tiafoe, João Sousa, Jérémy Chardy et Yuichi Sugita.

Pendant le tournoi 
Comme à Roland-Garros, au Queen's, à Eastbourne, Wimbledon, Atlanta et à Washington, Bob et Mike Bryan ne jouent pas ensemble ce tournoi. En effet, Bob Bryan souffre toujours d'une blessure à la hanche, contractée à Madrid, et a déclaré forfait. Son frère prend part au tournoi au côté de Jack Sock. En 23 ans de carrière, les deux Américains n'ont joué que quinze tournois séparément, en 2000, 2001, 2002, 2015 et donc 2018. Bob Bryan annonce mettre un terme à sa saison après une opération chirurgicale.

Les tenants du titre en double Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut sont éliminés d'entrée par Kevin Anderson et Novak Djokovic. Cette défaite les conduit à quitter le top 10 de la discipline.

En se qualifiant pour les 1/2 finales après sa victoire contre Marin Čilić, le numéro 1 mondial Rafael Nadal valide son ticket pour le Masters de Londres. Il est le premier joueur en simple à se qualifier pour cette compétition.

Âgé de 19 ans, Stéfanos Tsitsipás se qualifie pour la première fois de sa carrière en finale d'un Masters 1000 après avoir battu 4 top 10 dont le numéro 3 mondial Alexander Zverev en 1/2 finale, en sauvant 2 balles de match. Cette performance lui assure d'intégrer pour la première fois le top 20. Par ailleurs, il est le premier joueur grec à atteindre ce stade la compétition.

Lauréats 
Rafael Nadal remporte le  titre de sa carrière en simple, le  en Masters 1000, en écartant en finale Stéfanos Tsitsipás. Il s'agit de son  sacre de la saison.

En double, Henri Kontinen et John Peers décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Raven Klaasen et Michael Venus. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 2018 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Canada (WTA 2018) (tournoi féminin à Montréal)
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2018
Tennis masculin en 2018
Sport au Canada en 2018
Tennis en juillet 2018